Памир може да се отнася за:

 Памир, планинска верига в Централна Азия
 Памир, река в Централна Азия
 Памирски езици, група от езици говорени на тази територия
 Авиолинии Памир, авиопревозвач в Афганистан
 Памир, немски риболовен кораб със злощастна съдба